La Copa Davis 1967 fue la 56.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 26 al 28 de diciembre de 1967. Australia se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de España por 4 a 1.

Rondas eliminatorias

Zona América 
La Zona América fue una de las tres zonas regionales de la Copa Davis de 1967.

7 equipos ingresaron a la Zona de América: 4 equipos compitieron en la Zona de América del Norte y Central, mientras que 3 equipos compitieron en la Zona de América del Sur. El ganador de cada subzona jugaría uno contra el otro para determinar quién se movió a la Zona Interzonal para competir contra los ganadores de la Zona Este y la Zona Europa. 

Estados Unidos derrotó a México en la final de la Zona de América del Norte y Central, y Ecuador derrotó a Argentina en la final de la Zona de América del Sur. En la Final Interzonal de las Américas, Ecuador derrotó a Estados Unidos y avanzó a la Zona Interzonal.

Zona América A

Zona América B

Final Interzonal Américas

Zona Este 
La Zona Este fue una de las tres zonas regionales de la Copa Davis de 1967. 

9 equipos ingresaron a la Zona Este, compitiendo en 2 subzonas. Los ganadores de cada subzona jugarían entre sí para determinar quién competiría en la Zona Interzonal contra los ganadores de la Zona América y la Zona Europa. 

Japón derrotó a Filipinas en la final de la Zona A e India derrotó a Irán en la final de la Zona B. En la final Inter-Zonal, India derrotó a Japón y avanzó a la Zona Inter-Zonal .

Zona Este A

Zona Este B

Final Interzonal Este

Zona Europa 
La Zona Europa fue una de las tres zonas regionales de la Copa Davis de 1967.

32 equipos ingresaron a la Zona Europa, compitiendo en 2 subzonas. Los ganadores de cada subzona pasaron a competir en la Zona Interzonal contra los ganadores de la Zona América y Zona Este. 

España derrotó a la Unión Soviética en la final de la Zona A y Sudáfrica derrotó a Brasil en la final de la Zona B, lo que resultó en que tanto España como Sudáfrica avanzaran a la Zona Interzonal.

Zona Europa A

Zona Europa B

Ronda final

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1967